Un rocker (ou rockeur) est un chanteur de rock ou, dans un sens plus large, un adepte du style rock.

Patronyme 

 Benedikt Röcker (1989-), footballeur allemand ;
 Cimo Röcker (1994-), footballeur allemand.
 Jace Rocker, acteur, réalisateur et scénariste américain de films pornographiques ;
 Kumar Rocker (1999-), joueur américain de baseball ;
 Lee Rocker (1961-), contrebassiste américain, membre du groupe de rockabilly The Stray Cats ;
 Rudolf Rocker (1873-1958), historien et écrivain anarchiste allemand.

Cinéma 
 The Rocker, film américain réalisé par Peter Cattaneo sorti en 2008.

 Rockers, film jamaïcain réalisé par Ted Bafaloukos sorti en 1978.

Musique 
 Rockers, bande originale du film réalisé par Ted Bafaloukos.

Sports 
 The Rockers, équipe américaine de catch ;
 Rockers de Cleveland, franchise féminine américaine de basket-ball.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre